Боровико́в (Боровико́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Боровиков, Владимир Валерьевич (1973—1995) — Герой Российской Федерации.
 Боровиков, Владимир Гаврилович (1880—1938) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Боровиков, Владислав Романович (род. 1973) — украинский шахматист.
 Боровиков, Геннадий Петрович (1936—2004) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 Боровиков, Григорий Никитич (1892—1951) — полярный гидрограф, начальник Военно-морского инженерного училища им Ф. Э. Дзержинского.
 Боровиков, Григорий Федорович (1905—1993) — русский советский писатель.
 Боровиков, Дмитрий Александрович (1984—2006) — российский неонацист.
 Боровиков, Илья Павлович (род. 1975) — российский писатель-фантаст.
 Боровиков, Константин Васильевич (1863—?) — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Боровиков, Никита Сергеевич (род. 1980) — лидер молодёжного движения «Наши».
 Боровиков, Сергей Григорьевич (род. 1947) — русский писатель, критик, редактор.
 Боровиков, Эдуард Николаевич (род. 1933) — советский буровой мастер, депутат Верховного Совета СССР.

Боровикова 
 Боровикова, Раиса Андреевна (род. 1947) — белорусская писательница и поэтесса, главный редактор литературного журнала «Маладосць».

Топоним 
 Боровикова — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия.

См. также